Гас (Константи́нос) Майкл Билира́кис (, ; род. 8 февраля 1963, Гейнсвилл, Флорида, США) — американский политик-республиканец греческого происхождения, член Палаты представителей США от 9-го (2007-2013) и 12-го (с 2013 года) избирательных округов штата Флорида. С 2007 по 2013 гг. 9-ый округ включал в себя большую часть северной территории возле залива Тампа. Также был членом Палаты представителей Флориды (1999-2007). Сын политика Майкла Билиракиса. Член Американо-греческого прогрессивного просветительского союза (AHEPA). Лауреат Премии мира (Филиппины, 2008) и Награды Перикла от AHEPA (2013).

Молодость, образование и карьера 
Родился 8 февраля 1963 года в Гейнсвилле (Флорида, США) в семье греков Майкла Билиракиса и Эвелин Миаулис. Вырос в Тарпон-Спрингсе (Флорида). Его дед, переехавший в США, владел местной пекарней, где Костас, ещё будучи учеником государственной школы в районе возле залива Тампа, работал с самого раннего возраста.

Окончил Тарпон-Спрингскую государственную среднюю школу и Сент-Питерсбергский двухгодичный колледж.

В 1986 году окончил Флоридский университет со степенью бакалавра в области политологии.

В 1989 году получил юридическую степень в колледже права при Стетсонском университете.

Занимается адвокатской практикой в районе возле залива Тампа, владея ООО «Bilirakis Law Group», специализирующегося на делах по планированию наследства и утверждению завещаний, которое он перенял от своего отца Майкла Билиракиса, бывшего члена Конгрессе США (1983-2007), которому Гас также помогал в проведении предвыборных кампаний.

Законодательное собрание Флориды

Должность 
В 1998 году был впервые избран в Палату представителей Флориды от 48-го избирательного округа, охватывающего большую часть северной территории округа Пинеллас, часть округов Паско и Хилсборо.

Комитеты 
В Таллахасси (1998-2006) был председателем нескольких известных панелей, в том числе «Превенция преступности», «Ассигнования на общественную безопасность» и «Комитет по экономическому развитию, торговле и банковскому делу».

Членство в кокусах 
 Греческо-израильский союз Конгресса.

Палата представителей США

Избирательные кампании 
В 2006 году Майкл Билиракис объявил о своём уходе после 24 лет членства в Конгрессе, и Гас Билиракис сразу же вступил в гонку, чтобы стать преемником своего отца в 9-ом округе. Он обошёл комиссара округа Хилсборо Филлис Бусански на всеобщих выборах, набрав 55% голосов, став вторым представителем округа. Трижды переизбирался без существенной конкуренции.

Участие в комитетах 

 Комитет по энергетике и торговле;
 Подкомитет по делам коммерции, производства и торговли;
 Подкомитет по окружающей среде и экономике;
 Комитет по делам ветеранов (вице-председатель);
 Подкомитет по экономическим перспективам;
 Подкомитет по вопросам здравоохранения;
 Комитет Республиканской партии по расследованию;
 Греческий кокус (сопредседатель).

В январе 2009 года Билиракис был назначен старейшим членом Комитета Палаты представителей подкомитета Министерства внутренней безопасности США по управлению, расследованию и надзору.

Партийное руководство 
Гас Билиракис является членом группы парламентских организаторов Республиканской партии, председателем Специальной Комиссии по делам ветеранов Комитета по политической стратегии Республиканской партии, а также сопредседателем кокуса ветеранов вооружённых сил и кокуса по греческим вопросам Конгресса.

Политическая платформа 
Билиракисом были предприняты усилия по расширению потенциальных возможностей Соединённых Штатов в визовой проверке, а также он сыграл ключевую роль в усилиях по укреплению границ Америки. В первую очередь это касается принятия законодательства в целях повышения сбора биометрической информации о мигрантах, задержанных в море в поисках путей незаконного проникновения на территорию США.

29 сентября 2008 года проголосовал против Плана спасения финансовой системы США.

2 мая 2017 года сопредседатели греческого кокуса в Конгрессе США Гас Билиракис и Кэролин Малони, а также конгрессмен Дональд Пэйн-младший, представили на рассмотрение резолюцию, призывающую Великобританию вернуть мраморы Парфенона в Грецию. Вывезенные лордом Элгином в начале XIX века, греческие произведения искусства, несмотря на многолетние усилия правительства Греции вернуть их, продолжают оставаться в Британском музее.

5 февраля 2018 года Билиракис, Малони и Пэйн-младший обратились к Комитету Палаты представителей США по иностранным делам с предложением провести слушание по подготовленной ими ранее резолюции по мраморам Парфенона.

Личная жизнь 
Женат, в браке с супругой Евой имеет четверых сыновей: Майкл, Тедди, Мануэль и Николас. Проживает в Палм-Харборе.

Является членом Орден святого апостола Андрея и носит оффикий (титул) архонта Константинопольского патриархата. В январе 2017 года, накануне инаугурации Дональда Трампа, старец-архиепископ Американский Димитриос на традиционной встрече представителей греческой общины США и гостей из Греции даровал новому главе аппарата Белого дома Райнсу Прибусу, заместителю помощника президента США Джорджу Джиджикосу (также грекам по происхождению) и Гасу Билиракису Медаль Святого Павла — высшую награду Американской архиепископии.

Ссылки 
 Congressman Gus Bilirakis official U.S. House site
 Bilirakis for Congress
 Gus Bilirakis at DMOZ
 Appearances on C-SPAN
 Biography at the Biographical Directory of the United States Congress
 Profile at Project Vote Smart
 Financial information (federal office) at the Federal Election Commission
 Legislation sponsored at The Library of Congress

Примечания 

Члены Палаты представителей от штата Флорида
Выпускники Флоридского университета
Выпускники Школы права Стетсонского университета
Члены Республиканской партии США
Архонты Вселенского Патриархата